LTE puede referirse a: 

 LTE International Airways, aerolínea con base en España.
 Long Term Evolution, un estándar de la 3GPP para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos para el acceso por radio en 4G.
 Liquid Tension Experiment, un grupo musical de metal progresivo de Estados Unidos.
 Filtro LTE, para televisión

Acrónimos